Франсиско Арисага Луке (; ,  — , Гуаякиль) — эквадорский , , политик, дипломат, член Первого Временного правительства, президент Эквадора (14 июля 1925 — 10 января 1926).

Биография 
Сын юриста, поэта, прогрессивного журналиста. В 1905 потерял отца и вынужден был работать с раннего возраста. С 1918 года изучал право в Университете Гуаякиля. Активист, в том же году был избран президентом «la Asociación Escuela de Derecho» . В качестве делегата присутствовал на III Международном конгрессе студентов.

В течение шести лет занимался адвокатской практикой.

В студенческие годы дебютировал как поэт-модернист. Сотрудничал с рядом газет. С 1922 писал под псевдонимом Макс Смейр.

Переводил с французского и английского языков, в частности, произведения Уолта Уитмена.

Работал помощником известного политолога Ромуло Кордеро. После свержения президента Гонсало Кордова в июле 1925 года вошёл в состав первого Временного правительства Эквадора. Был министром образования и иностранных дел.

С 14 июля 1925 по 10 января 1926 года исполнял обязанности президента Эквадора. Проявил себя, как неутомимый защитник свободы и борец за демократию.

Впоследствии присоединился к Национальной лиге обороны. В 1943 основал политическую партию эквадорский «Демократический альянс» (ДА). После подписания протокола с правительством  Арройо-дель-Рио, выступил с критикой правительства, называя его «величайшим позором страны». Подвергался гонениям полиции, в течение четырех месяцев был заблокирован в своём кабинете, под охраной пяти охранников.

Позже служил послом Эквадора в Венесуэле и представителем в Организации Объединенных Наций во время правления Камило Понсе Энрикеса.

Трижды выдвигался кандидатом в президенты, но отказался предложений.

Ссылки 
 Arízaga Luque, Francisco (1900—1964)
 Doctor Francisco Arízaga Luque 

Политики XX века
Послы Эквадора в Венесуэле
Послы Эквадора в Великобритании
Юристы Эквадора
Переводчики Эквадора
Министры иностранных дел Эквадора
Министры образования Эквадора
Постоянные представители Эквадора при ООН
Выпускники университета Гуаякиля